Гупійєр () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Ер
 Гупійєр () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Приморська Сена
 Гупійєр () - муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Івлін
 Гупійєр () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос